Franklin i przyjaciele (, 2012–2014) – amerykańsko-kanadyjsko-singapurski serial animowany, który swoją światową premierę miał 1 marca 2012 roku na kanale Nick Jr. W Polsce premiera serialu odbyła się 6 października 2012 roku na kanale TVN Style. Od 18 października 2013 roku serial jest emitowany na antenie MiniMini+. Serial został wykonany techniką trójwymiarową CGI.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach żółwia Franklina i jego przyjaciół, którzy codziennie przeżywają nowe fantastyczne przygody.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie TVN (odc. 1-26) / MiniMini+ (odc. 27-52) – Studio SonicaReżyseria: Miriam AleksandrowiczDialogi polskie: 
 Maria Utecht (odc. 1-2),
 Michał Wojnarowski (odc. 3-52)
Tłumaczenie:
 Urszula Szafrańska (odc. 1-2),
 Michał Wojnarowski (odc. 3-26)
Dźwięk i montaż: Maciej SapińskiOrganizacja produkcji: Agnieszka KudelskaWystąpili:
 Agnieszka Kunikowska – Franklin
 Joanna Pach – Bobrusia
 Jacek Bończyk – Miś
 Grzegorz Drojewski – Królik
 Krystyna Kozanecka – Gąska (odc. 1-26)
 Lucyna Malec – Gąska (odc. 27-52)
 Brygida Turowska – 
 Ślimak,
 Pani Miś
 Maciej Więckowski – Lis
 Anna Apostolakis – Ciocia Ż
 Stanisław Brudny – Pan Sowa (odc. 1-26)
 Artur Kaczmarski – Ojciec Franklina
 Klementyna Umer – 
 Mama Franklina,
 Misia
 Aleksander Wysocki – Tata Misia (odc. 1-26)
 Wojciech Szymański – Pan Świstak
 Izabela Dąbrowska –
 Harriet,
 Pani Ślimak,
 Pani Gęś
 Waldemar Barwiński –
 Pan Lis,
 Pan Bóbr
 Agnieszka Kudelska –
 Inspektor Królik,
 Skunks
 Wojciech Słupiński – Pan Kret
 Dorota Furtak –
 Pani Barwinka,
 Pani Bóbr
 Jerzy Dominik – Pan Czapla
 Krzysztof Nowik – Tata Misia (odc. 27-52)
 Miłogost Reczek – Pan Sowa (odc. 27-52)
 Robert Kudelski – Pan Ślimak
 Lidia Sadowa – Skunksiczka

Teksty piosenek: 
 Marek Krejzler
 Michał WojnarowskiŚpiewali:
 Jacek Bończyk (wszystkie odcinki),
 Agnieszka Kunikowska (odc. 16),
 Dorota Furtak (odc. 16),
 Anna Apostolakis-Gluzińska (odc. 16, 20),
 Artur Kaczmarski (odc. 22),
 Grzegorz Drojewski (odc. 25)

Spis odcinków 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Singapurskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2014
Programy telewizji Nick Jr.
Programy telewizji Treehouse TV
Seriale telewizyjne Funbag Animation Studios